Lutra bezeichnet:
 die Tiergattung Altweltotter
 eine mittelalterliche Bezeichnung für Kaiserslautern
 Karl Heinrich Roth-Lutra (1900 – 1984)
 LUTRA, Lager, Umschlag und Transport, Mittelbrandenburgische Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung
 Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft